Wolf:

 
 Wolf — общепринятое сокращение (обозначение) имени зоолога, которое добавляется к научным (латинским) названиям некоторых таксонов зоологической (бинарной) номенклатуры и указывает на то, что автором этих наименований является Иоганн Вольф (Johann Wolf, 1765—1824).
 Wolf, Max — немецкий астроном, составил «Каталог звезд с большим собственным движением». Как правило, названия звезд с большим вековым параллаксом из этого каталога имеют вид — «Wolf ###» («Вольф ###»), где «###» — трехзначный номер.

 Wolf 359 — звезда, удаленная примерно на 2,4 парсека или 7,80 световых лет от Солнечной системы.

 Wolf — немецкий патрульный автомобиль, см. Mercedes-Benz G-класс.
 Wolf System — концерн, состоит из 23 филиалов, которые находятся в 20 странах.
 Wolf — американский фильм-триллер 1994 года.
  — компьютерная игра, симулятор жизни волка.
  — шведская хеви-метал-группа.
 Walter Wolf Racing — команда Формулы-1.
 WOLF — один из брендов российских боеприпасов к стрелковому оружию, производство которых налажено на Тульском патронном заводе.
 Wolf — студийный альбом американского рэпера Tyler, The Creator.

См. также 
 Вольф
 Вулф
 Волк (значения)